Reno är en kulle i Antarktis. Den ligger i Västantarktis. Argentina, Chile och Storbritannien gör anspråk på området. Toppen på Reno är  meter över havet.

Terrängen runt Reno är kuperad åt sydost, men åt nordväst är den bergig. Terrängen runt Reno sluttar österut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Reno. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Västantarktis
Storbritanniens anspråk i Antarktis
Chiles anspråk i Antarktis
Argentinas anspråk i Antarktis
Berg i Antarktis 500 meter över havet eller högre